Hakone může být:

 Hakone (město) – město v Japonsku
 Hakone (sopka) – sopka v Japonsku